Germigny (Yonne) – francuska gmina w regionie Burgundia
 Germigny (Marna) – francuska gmina w regionie Szampania-Ardeny